Немчанинов — фамилия. Известные носители:

 Немчанинов, Андрей Евгеньевич (род. 1966) — украинский и российский толкатель ядра.
 Немчанинов, Дмитрий Андреевич (род. 1990) — украинский футболист.